Royal Léopold FC is een Belgische voetbalclub uit Sint-Lambrechts-Woluwe en Ukkel in Brussel. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 5 en is de oudste nog actieve club uit Brussel. De club speelde ooit in de hoogste afdeling, maar zakte later weg naar de provinciale reeksen. Door de jaren heen zijn talrijke naamswijzigingen en fusies gebeurd met buurclubs die het ook moeilijk hadden, om de club in leven te houden.

Geschiedenis

De club werd op 11 februari 1893 opgericht door Baron Albert de Bassompierre (geboren 3 augustus 1873 te Brussel en overleden op 2 april 1956 te Ukkel) en is daarmee de oudste nog actieve voetbalclub uit Brussel. Als eerbetoon aan de koning werd de club Léopold Football Club genoemd; het was een club voor de adel en de bourgeoisie in Brussel. Léopold Club was een van de stichtende leden van de UBSSA, de voorloper van de KBVB, op 1 september 1895. De club kreeg bij de invoering van de stamnummers het nummer 5 toegekend (hoewel de club ouder was dan Daring Club Brussel, dat stamnummer 2 had gekregen). Het team speelde in rood-wit, in Ukkel.

De ploeg trad aan in het allereerste officieel Belgisch kampioenschap in 1895/96, en bleef in de hoogste afdeling tot 1912, toen de ploeg laatste werd en degradeerde. Het daaropvolgende seizoen (1912/13) werd Léopold Club echter tweede in de Tweede Klasse en kon daardoor opnieuw aantreden in de hoogste afdeling in 1913/14. Het team eindigde echter opnieuw laatste, en moest in 1919 in de eerste competitie na de Eerste Wereldoorlog opnieuw in Tweede aantreden. Op 21 augustus 1921 kreeg de club het predicaat Koninklijk, en werd Royal Léopold Club. De ploeg bleef in deze afdeling tot 1925/26. In dat seizoen eindigde men als 10e op 14 ploegen, maar door een hervorming van de reeksen degradeerde de club verder naar Derde Klasse. De club speelde nog af en toe een paar seizoenen in de derde klasse, maar zakte geleidelijk weg.

In 1954 werd de naam Royal Léopold FC, de ploeg had toen een paar seizoen in de Vierde klasse gespeeld, maar de ploeg zou wegzaken tot in de provinciale reeksen. Op 21 mei 1959 veranderde men de naam nog tot Royal Léopold FC Woluwe, in 1961 tot Royal Léopold FC Bruxelles.

Uiteindelijk trachtte men de club te redden door verschillende fusies met andere clubs die in de loop van de jaren weggezakt waren. Men hield bij elke fusie echter stamnummer 5. In 1982 was er een fusie van Léopold Club met CS Racing Ukkel (Cercle Sportif Racing Uccle, stamnummer 7949) tot Royal Léopold FC d'Uccle.

In 1990 fusioneerde de club met Royal Uccle Sport (stamnummer 15) tot Royal Uccle-Léopold FC. Uccle Sport was in 1901 opgericht en had net als Léopold club enkele jaren in de hoogste afdeling doorgebracht, maar was eveneens ver weggezakt tot in provinciale.

In 1996 volgde een fusie met Royal CS La Forestoise (stamnummer 51) tot Royal Uccle Forestoise Léopold. Ook RCS La Forestoise, uit Brussel, had enkele jaren in de Eerste Klasse gespeeld maar was nu teruggevallen tot in de provinciale reeksen.

In 2001 volgde nog een fusie met RCS Saint-Josse (stamnummer 83) tot Royal Léopold Uccle Forestoise. Deze fusieclub bereikte in 2003/04 voor het eerst sinds 1954 weer de nationale reeksen, maar eindigde op twee na laatste in Bevordering B en degradeerde opnieuw. Na een seizoen in provinciale speelt het team in 2005/06 opnieuw in Vierde Klasse. De club wijzigde in 2005 zijn naam opnieuw in Royal Léopold Uccle FC. In 2008 zakte men weer naar Eerste Provinciale, maar na de kampioenstitel in 2010 promoveerde de club opnieuw naar Vierde. In 2013 veranderde de club zijn naam in Léopold Uccle-Woluwe FC. Het eerste elftal van de club ging terug spelen in het Fallonstadion in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar Léopold Club in de jaren 60 was moeten wijken voor White Star AC. De jeugd bleef spelen in het complex in Neerstalle. In 2014 werd de naam weer verkort tot R. Léopold FC.

Erelijst 
Belgisch landskampioenschap
 tweede (1): 1901/02

Challenge international du Nord
 winnaar (3): 1898, 1899
 finalist (1): 1901

Topschutter Eerste Afdeling (Tweede Klasse)
 winnaar (2): 1920 (Georges Michel), 1922 (Georges Michel)

Resultaten

Bekende (oud-)spelers 
  Arnor Angeli
  Axel Bossekota
  Daniel Calvo
  Francis Dessain
  Frédéric Gounongbe
  Stavros Glouftsis
  David Habarugira
  Nicola Hatefi
  Jean-Pierre Janssens
  Michaël Jonckheere
  Julien Kialunda
  Kévin Nicaise
  Fernand Nisot
  Julien Tshiala
  Kevin Wauthy

Bekende (oud-)trainers 
  Georges Heylens
  Felice Mazzù
  Kévin Nicaise
  Olivier Suray

Zie ook 
 Royal Uccle Sport
 RCS La Forestoise

Externe links
 Officiële website

Voetbalclub in Brussel
Sport in Sint-Lambrechts-Woluwe
Sport in Ukkel